Kamena est un toponyme qui peut désigner :
Kamena, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Istočni Mostar et dans la République serbe de Bosnie ;
Kamena, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamena, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Pétritch et dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kamena, une commune de Grèce dépendant de la ville d'Olympie.